Elise Tamaëla e Scarlett Werner erano le detentrici del titolo, ma Tamaëla quest'anno non ha partecipato. Werner ha fatto coppia con Valerie Verhamme, ma ha perso in semifinale.

Il doppio del torneo di tennis Knoll Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Maria Abramović e Nicole Clerico che hanno battuto in finale Catalina Castaño e Mariana Duque 6–3, 5–7, [10–7].

Teste di serie 

 Sandra Klemenschits /  Tatjana Maria (quarti di finale)
 Ioana Raluca Olaru /  Laura Siegemund (quarti di finale, ritiro)

 Maria Abramović /  Nicole Clerico (campionesse) 
 Evelyn Mayr /  Julia Mayr (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Knoll Open 2011